Zou se puede referir a:

 Zou, departamento de Benín; o
 Zou, serie animada transmitida en Disney Junior.
 Zou o Zu, un pueblo de Grecia ubicado en la isla de Creta.